Aceasta este lista celor 533 de comune din departamentul Isère din Franța.

 (CUB) Comunitatea aglomerării Grenoble Alpes Métropole, creată în 2000.
 (CAVI) Comunitatea aglomerării Pays Viennois, creată în 2002, parțial în depatamentul Rhône.
 (CAVO) Comunitatea aglomerării Pays Voironnais, creată în 2000.
 (SANI) Sindicatul noii aglomerării Isle-d'Abeau, creată în 1984.

Isère